Sallach ist der Name folgender Orte:

 Sallach (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, mit Ringwall Sallach
 Sallach (Niedermurach), Ortsteil der Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Sallach (Rain), Ortsteil der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sallach (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sallach (Gangkofen), eine Gemarkung von Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sallach (Uffing am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sallach (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern
 Sallach (Gemeinde Fornach), Ortschaft der Gemeinde Fornach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sallach (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Sallach (Gemeinde Pörtschach), Katastralgemeinde von Pörtschach am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 deutscher Name von Sailly, Ortsteil der Gemeinde Sailly-Achâtel im Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Salach